Бероя старое название ряда городов:
 Алеппо (Бероя, Вероя , ) название города в Сирии в античное время.
 Верия (Бероя, Бермия, Веррия) — название города в исторической области Македония на территории Греции.
 Стара-Загора (Бероя ) — название города исторической области Фракия на территории Болгарии.

Примечания